Königsgarten ist
der Name eines Parks, dänisch Kongens Have, im Zentrum Kopenhagens, siehe Königsgarten (Kopenhagen)
der Name eines früheren Parks in Wyk auf Föhr, siehe Königsgarten (Wyk auf Föhr)
der zwischen 1938 und 1946 amtliche Name des Dorfes Schwirgsden, Kreis Darkehmen (Angerapp) in der heutigen russischen Oblast Kaliningrad, siehe Schmatowka (Kaliningrad)
der Name des Paradeplatzes in der Stadt Königsberg (heute: Kaliningrad), siehe Paradeplatz (Königsberg)

Königsgarten ist der Familienname von:
 Ernst Königsgarten (1880–1942), österreichischer Privatier und Fechter
Siehe auch:
 Königlicher Garten
 Königspark